Gespensterschloss steht für:
 ein Spukschloss als ein Motiv in Kunst und Literatur

Das Gespensterschloss steht für:
 Das Gespensterschloss, erste Folge der Buchreihe Die drei ??? sowie die elfte Folge der gleichnamigen Hörspielreihe
 Das Gespensterschloss (Oper), polnische Oper von Stanisław Moniuszko
 Topper 2 – Das Gespensterschloß, US-amerikanische Kriminalkomödie aus dem Jahr 1941

Siehe auch:
 Geisterschloss